Лос Апачес има више значења:

 Лос Апачес (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Апачес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Апачес (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Апачес (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику